

Alimentation et gastronomie 
 Cuccìa, plat sicilien.

Patronyme 

 Enrico Cuccia (1907-2000), banquier italien ;
 Vincenzo Cuccia (1892-1979), escrimeur italien.